Снукерный сезон 2010/2011 — серия профессиональных снукерных турниров с 2010 по 2011 год. Ниже представлена таблица с расписанием соревнований. Полное расписание турниров, включая профессионально-любительские, можно посмотреть на сайте World Snooker.

В этом сезоне появился новый рейтинговый турнир (German Masters) и серия минирейтинговых турниров Players Tour Championship, состоявшая из 12 этапов и гранд-финала. Прошло также несколько новых пригласительных (нерейтинговых) турниров и возобновилось проведение некоторых других.

Календарь и результаты

Рейтинг по итогам сезона 

Итоговый рейтинг составляется на основе выступления игрока в сезонах и 2009/10 и 2010/11. Также в течение сезона 2010/11 состоялось три пересчёта официального рейтинга. 

Ниже представлен итоговый список Топ-16. Данные представлены по состоянию на конец сезона.

Начисление рейтинговых очков в сезоне 2010/11 

За основу в сезоне взят официальный двухлетний рейтинг.

Пересчёт рейтинговых очков (превращение предварительного рейтинга в официальный) состоялся три раза по ходу сезона и один раз после чемпионата мира 2011 года.

В этом сезоне, из-за введения новой рейтинговой системы, был «скользящий» рейтинг, и игроки могли рассчитывать лишь на очки, заработанные за последние два года. Иными словами, после первого пересчёта (состоялся после World Open 2010), игроки лишились очков, заработанных на Northern Ireland Trophy 2008, Шанхай Мастерс 2008 и Гран-при 2008; после 2-го (состоялся по завершении чемпионата Великобритании 2010) — очков, заработанных на чемпионате Бахрейна 2008 и чемпионате Великобритании 2008. Третий и последний пересчёт перед чемпионатом мира оставил игроков без очков, заработанных на Welsh Open 2009.

Рейтинговые очки основных турниров

Призовые и рейтинговые очки Players Tour Championship 
Призовые и рейтинговые очки Players Tour Championship будут начисляться по следующей схеме:

 Этапы Players Tour Championship:

Чемпион: £ 10 000 
Финалист: £ 5 000 
Полуфиналисты: £ 2 500 
Четвертьфиналисты: £ 1 500 
Участники 1/8: £ 1 000 
Участники 1/16: £ 600 
Участники 1/32: £ 200 

Призовой фонд: £ 50 000.

 Финальный турнир Players Tour Championship:

Чемпион: £ 60 000 
Финалист: £ 25 000 
Полуфиналисты: £ 15 500 
Четвертьфиналисты: £ 7 500 
Участники 1/8: £ 4 000 
Участники первого раунда: £ 2 500 
Высший брейк: £ 3 000.

Призовой фонд: £ 200 000.

См. также 
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2010/2011

Примечания

Ссылки 

 Календарь турниров сезона 

Снукерные сезоны
2010 год в снукере
2011 год в снукере